„Minerve” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Minerve” – fregata z początku XIX wieku, której budowę rozpoczęto jako okręt liniowy typu Téméraire „Duc de Berry”
 „Minerve” – fregata typu Vénus z lat 60. XIX wieku
 „Minerve” (Q185) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Minerve” (S647) – okręt podwodny typu Daphné z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Minerva” – nazwa brytyjskich okrętów
 HMS „Minerve” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów